Amoedo (ou Amoêdo) est un patronyme porté notamment par :
 Sinforoso Amoedo (1823-1871), médecin argentin ;
 Felipe Amoedo (1828-1900), pharmacien et homme politique argentin ;
 Claudio Amoedo (1830-1871), médecin argentin ;
 Rodolfo Amoedo (1857-1941), peintre brésilien ;
 Aurelio Amoedo (1882-1951), homme politique argentin ;
 Julio Aurelio Amoedo (1915-1996), homme politique argentin ;
 Esmeralda Amoedo (1936-), chanteuse portugaise de fado ;
 João Amoêdo (1962-), hommes d'affaires et homme politique brésilien ;
 Guillermo Amoedo (1983-), réalisateur et scénariste uruguayen.